Cheviot (Ohio)
 Cheviot (Nieuw-Zeeland)
 de Cheviot Hills op de grens van Engeland en Schotland